Горы Франклина () может означать:

 Горы Франклина (Аляска);
 Горы Франклина (Канада);
 Горы Франклина (Новая Зеландия);
 Горы Франклина (Техас).